(MIMO) peut se référer à :
 un système automatique : MIMO (automatique)
 une technique utilisée pour les réseaux sans fil : MIMO (télécommunications)